Sting puede referirse a:

Sting (1951-), nombre artístico de un músico, cantante y bajista británico, de la banda The Police.
Sting (1959-), nombre artístico de un luchador profesional estadounidense.
Sting Entertainment, una empresa japonesa desarrolladora de videojuegos.
 Sting (‘‘aguijón’) o Dardo es el nombre de una daga élfica del universo imaginario creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien en su novela El hobbit (1937).
The sting o El golpe (1973), película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford.
 «The sting» o «La picadura» (2003), episodio 12 de la cuarta temporada de la serie estadounidense televisiva de dibujos animados Futurama.

fr:Dard